La prova de Camp a través masculí dels Jocs Olímpics de Rio de Janeiro 2016 es disputà el 21 d'agost al Centre de ciclisme de muntanya.

La prova va ser guanyada pel suís Nino Schurter. La plata se l'emportà el txec Jaroslav Kulhavý i l'espanyol Carlos Coloma aconseguí el bronze.

Medallistes

Resultat

Referències

Enllaços externs 

  Web oficial del Comitè Olímpic Internacional
  Web oficial de Rio 2016 
 Unió Ciclista Internacional

Ciclisme als Jocs Olímpics de 2016